

Населені пункти 

Селище міського типу
 Павлівка — Луганська область, Довжанський район

Села
 Павлівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Павлівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Павлівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район

 Павлівка — Волинська область, Володимирський район
 Павлівка — Вінницька область, Вінницький район, Іллінецька міська громада
 Павлівка — Вінницька область, Вінницький район, Погребищенська міська громада
 Павлівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Павлівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Павлівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Павлівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Павлівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Павлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Вакулівська сільська громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада
 Павлівка — Донецька область, Волноваський район
 Павлівка — Донецька область, Краматорський район
 Павлівка — Житомирська область, Житомирський район
 Павлівка — Запорізька область, Василівський район
 Павлівка — Запорізька область, Пологівський район
 Павлівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Павлівка — Київська область, Білоцерківський район
 Павлівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Павлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Павлівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Павлівка — Луганська область, Сватівський район, Білокуракинська селищна громада
 Павлівка — Луганська область, Сватівський район, Сватівська міська громада
 Павлівка — Львівська область, Самбірський район
 Павлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Павлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Снігурівська міська громада
 Павлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Софіївська сільська громада
 Павлівка — Одеська область, Болградський район
 Павлівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Павлівка — Одеська область, Роздільнянський район, Степанівська сільська громада
 Павлівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада
 Павлівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада
 Павлівка — Полтавська область, Лубенський район
 Павлівка — Полтавська область, Миргородський район
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Михайлівська сільська громада
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада
 Павлівка — Сумська область, Сумський район
 Павлівка — Харківська область, Богодухівський район
 Павлівка — Харківська область, Красноградський район
 Павлівка — Харківська область, Куп'янський район
 Павлівка — Харківська область, Лозівський район
 Павлівка — Харківська область, Харківський район
 Павлівка — Херсонська область, Генічеський район
 Павлівка — Херсонська область, Каховський район, Верхньорогачицька селищна громада
 Павлівка — Херсонська область, Каховський район, Присиваська сільська громада
 Павлівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Павлівка — Черкаська область, Уманський район
 Павлівка — Черкаська область, Черкаський район
 Павлівка — Чернігівська область, Чернігівський район, Киїнська сільська громада
 Павлівка — Чернігівська область, Чернігівський район, Любецька селищна громада

Селище
 Павлівка — Харківська область, Богодухівський район

 Павлівка — колишнє селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області знято з обліку рішенням Черкаської обласної ради від 23 березня 1988 року.
 Павлівка — колишнє село Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Інше 
 Павлівка — річка у Білопільського районі Сумської області
 Павлівка — мікрорайон у місті Харків
 Павлівка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Див. також 
 Павлівка Друга
 Нова Павлівка
 Павлувка